Kripplein Christi (Zum Kripplein Christi, Kripplein Jesu) ist der Name folgender Kirchen:

 Kripplein Christi (Glandorf), evangelisch-lutherische Kirche in Glandorf (Niedersachsen)
 Kripplein Christi (Wschowa), ehemalige evangelische Kirche in Wschowa (deutsch Fraustadt), Polen
Zum Kripplein Christi (Bergern), Bad Berka, Thüringen 
Zum-Kripplein-Jesu-Kirche (Manebach)
Zum Kripplein Jesu (Sülzdorf)